Toussaint McCall (Monroe, Luisiana, 1934) es un cantante y organista de soul, gospel y R&B estadounidense.

Cantantes de soul
Músicos de soul